LCP steht als Abkürzung für:
 La Chaîne parlementaire, Fernsehkanal des französischen Parlaments
 Legg-Calvé-Perthes-Syndrom, siehe Morbus Perthes
 Lietuvos centro partija, eine Partei in Litauen
 Linear complementarity problem, siehe Lineares Komplementaritätsproblem
 Link Control Protocol, ein Netzwerkprotokoll 
 Liquid-crystal polymer, siehe Flüssigkristallpolymer
 Little Computer People, ein Computerspiel von 1985
 Longest common prefix array, ein Begriff aus der Informatik, siehe LCP-Array

Abkürzung